

Geografia

Austria 
 Kainach – frazione di Wildon, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Kainach bei Voitsberg – comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)

Germania 
 Kainach – ex comune ora frazione di Hollfeld, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)